Poiché quest'edizione non è stata riconosciuta ufficialmente dalla USTA Molla Bjurstedt, detentrice del titolo, ha iniziato il torneo dal 1º turno.

Molla Bjurstedt ha battuto in finale Marion Vanderhoef 4-6, 6-0, 6-2.

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

U.S. National Championships 1917